CDE est un sigle composé des trois lettres C, D et E, pouvant désigner :
 La Chaîne de l'Espoir ;
 Club des éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques ;
 Common Desktop Environment, un environnement de bureau ;
 Chambre de développement économique de Monaco ;
 Commandement de l'espace ;
 Convention relative aux droits de l'enfant ;
 Chemical dry etching (en français, gravure chimique sèche) ;
 Centre de documentation européenne ;
 California Department of Education ;
 Colorado Department of Education ;
 codage et dépouillement d'enquête.

Cde est une abréviation qui peut faire référence à :
 Chef d'Établissement.